Ridiamoci sopra, varietà di Canale 5 con Franco & Ciccio del 1982
Ridiamoci sopra/Calcio matto, 45 giri di Franco & Ciccio pubblicato nel 1982